Акаде́мия изя́щных иску́сств (), или Академия художеств, — одна из пяти академий в составе Института Франции. Существует с 1816 года; создана из объединённых в 1803 году Академии живописи и скульптуры, Академии музыки и Академии архитектуры, возникших ещё в XVII веке.

С 2005 года общее количество академических мест — 57 кресел.

C 2013 года президентом Академии являлся Люсьен Клерг — французский фотохудожник, первый фотограф, избранный членом Академии изящных искусств Франции (2007).

С 2019 года — художник и скульптор Пьер Каррон (Pierre Carron).

Структура

Отделения 
 I. Живописи
 II. Скульптуры
 III. Архитектуры
 IV. Графики
 V. Музыкальной композиции
 VI. Свободные члены
 VII. Кинематографии и аудиовизуальных искусств (с 1985)
 VIII. Фотографии (с 2005)

Отделение живописи 
 Эдгар Максенс (1924)

Отделение скульптуры 
 Виктор де Вернон (1909)
 Жюль-Клеман Шаплен (1881)
 Жан-Антуан Энжальбер

Отделение архитектуры 
 Огюст Перре- преподаватель

Члены-корреспонденты в России

Композиторы 
 Рубинштейн А. Г. (с 1875)
 Чайковский П. И. (с 1892)
 Кюи Ц. А. (с 1894)
 Римский-Корсаков Н. А. (с 1907)

Скульпторы 
 Церетели З. — с 2002.

Выпускники 
Таслицкий, Борис(1911-2005)- художник
Табет, Антуан Жорж- архитектор (1907-1964)- архитектор

Примечания

Ссылки 
 Информационный сайт
 

 
Академии художеств Франции
Организации, основанные в 1816 году
1816 год в культуре и искусстве
Появились в 1816 году во Франции